Isola peut désigner :

Patronymes 
Isola est un patronyme porté par : 
 Frères Isola : duo de prestidigitateurs français, formé des frères Émile Isola (1860-1945) et Vincent Isola (1862-1947) ;
 Elio Isola (né en 1927), est un compositeur, chef d'orchestre et arrangeur italien.

Toponymes

Isola (Mississippi)

Isola est une commune française (Alpes-Maritimes).
 Isola 2000 est une station de sports d'hiver.

Isola, « île » en italien, peut désigner plusieurs communes du pays :
 Isola d'Asti : commune du Piémont ;
 Isola del Cantone : commune de Ligurie ;
 Isola del Gran Sasso d'Italia : commune des Abruzzes ;
 Isola del Liri : commune du Latium ;
 Isola del Piano : commune des Marches ;
 Isola della Scala : commune de Vénétie ;
 Isola delle Femmine : commune de Sicile ;
 Isola di Capo Rizzuto : commune de Calabre ;
 Isola di Fondra : commune de Lombardie ;
 Isola Dovarese : commune de Lombardie ;
 Isola Rizza : commune de Vénétie ;
 Isola Sant'Antonio : commune du Piémont ; 
 Isola Vicentina : commune de Vénétie ;

 Autres :
 Isola: une frazione de la commune de Syracuse ;
 Isola : une station de la ligne 5 du métro de Milan ;
 Isola di Ariano : un territoire alluvionnaire en Vénétie ;
 Isola Farnese : l'une des 59 zones de Rome, la plus petite subdivision de la ville ;
 Isola Sacra : l'une des 59 zones de Rome, la plus petite subdivision de la ville.

Isola d'Istria ou Izola : ville bilingue slovène italien.

Isola, localité du canton des Grisons.

Autres 
 Isola est un jeu de société ;
 Isola-Klub est une camaraderie Suisse ;
 Isola est un film français réalisé par Fabianny Deschamps et sorti en 2017.
Isola est une ville fictive dans laquelle évoluent les personnages de la série 87e District  de l’auteur Ed McBain
Isola est le titre d’un album du groupe suédois Kent distribué en 1997

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme